Putuo – dzielnica Szanghaju
 Putuo Shan – wyspa na Morzu Południowochińskim